Hodžić, Hodzić oder Hodzic ist der Familienname folgender Personen:

 Admir Hodžić (* 1985), serbischer Biathlet und Skilangläufer
 Adnan Hodžić (* 1988), bosnischer Basketballspieler
 Amar Hodžić (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Armin Hodžić (* 1994), bosnischer Fußballspieler

 Edvin Hodžić (1994–2018), österreichischer Fußballspieler
 Mina Hodzic (* 2002), deutsche Tennisspielerin
 Redžep Hodžić (* 1994), serbischer Biathlet
 Selver Hodžić (* 1978), bosnisch-schweizerischer Fußballspieler
 Tarik Hodžić (* 1951), bosnischer Fußballspieler